Синехии половых губ () — сращение больших или малых половых губ в их нижней трети или на всём протяжении.
 Синехии крайней плоти — сращение головки полового члена с внутренней поверхностью крайней плоти.
 Синехии радужной оболочки — состояния глаза, при которых радужная оболочка прилипает либо к роговице (передний синехий) либо к хрусталику (задний синехий).